Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sussex d'après le nom du Sussex, comté anglais :
 le , un vaisseau de   rang de la classe Ruy, lancé en 1692 ;
 le , un vaisseau de   rang, lancé  en 1693, coule en mer Méditerranée 1694 ;
 le , un croiseur de la classe County, lancé en 1928, détruit en 1950 ;
 , le nom à l'unité de Brighton de la Royal Naval Reserve, fermée en 1994.

Sussex